Nicolas Petit peut désigner :
Nicolas Petit (), facteur d'orgues français ;
 Nicolas Petit (1732-1791), ébéniste français ;
  (1876-1953), architecte luxembourgeois ;
 Nicolas Petit (1976-), dirigeant d'entreprise français ;
 Nicolas Petit (1978-), universitaire franco-belge spécialisé dans la droit de la concurrence.